Spielmann steht für:

 Spielmann, historische Berufsbezeichnung
 Musiker in einem Spielmannszug
 Spielmann (Sage), bergische Sagengestalt
 Spielmann (Glocknergruppe), Berg in Österreich

Titel:
 Der Spielmann, Liederbuch
 Der arme Spielmann, Novelle von Franz Grillparzer (1848)
 Der wunderliche Spielmann, Märchen der Brüder Grimm

Spielmann ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Spielmann (* 1998), österreichische Mountainbikerin
 Anton von Spielmann (1738–1813), österreichischer Staatsmann und Diplomat
 Anton Spielmann (* 1989), deutscher Musiker
 Christian Spielmann (1861–1917), deutscher Historiker und Archivar
 Christian Spielmann (Physiker) (* 1963), österreichischer Elektrotechniker, Physiker und Hochschullehrer
 Dean Spielmann (* 1962), luxemburgischer Rechtswissenschaftler und Richter
 Emmerich Spielmann (1873–1952), österreichischer Architekt
 Francisc Spielmann (1916–1974), rumänischer und ungarischer Fußballspieler

 Georg Spielmann (1908–1985), deutscher Politiker (KPD, SED) und Widerstandskämpfer
 Götz Spielmann (* 1961), österreichischer Filmregisseur
 Heinz Spielmann (* 1930), deutscher Kunsthistoriker und Ausstellungskurator
 Hermann Spielmann (* 1923), deutscher Fußballspieler
 Horst Spielmann (* 1942), deutscher Toxikologe und Pharmakologe
 Jacob Reinbold Spielmann (1722–1783), französischer Mediziner, Pharmakologie und Chemiker
 Johann Spielmann (1820–1882), böhmischer Psychiater
 Johannes Spielmann († 1532), deutscher Geistlicher, Abt von St. Blasien
 Josef Spielmann (1885–1950), deutscher Politiker (Wirtschaftspartei), MdL Baden

 Karlheinz Spielmann (1908–1980), deutscher Jurist
 Leopold Spielmann (1881–1941), österreichischer Pianist und Dirigent
 Margrit Spielmann (* 1943), deutsche Politikerin (SPD)
 Marvin Spielmann (* 1996), schweizerisch-kongolesischer Fußballspieler

 Peter Spielmann (* 1932–2020), tschechisch-deutscher Kunsthistoriker, Ethnograf und Museumsleiter 
 René Spielmann (1924–1996), luxemburgischer Maler
 Rudolf Spielmann (1883–1942), österreichischer Schachspieler
 Rudolph Spielmann (1877–1931), Schweizer Architekt
 Siegfried Spielmann (1921–1999), deutscher Karambolagespieler
 Viktoria Spielmann (* 1987), österreichische Politikerin (Grüne)

Siehe auch:
 Spielman
 Szpilman
 Speelman
 Spilmann, Berner Notabelnfamilie
 Spillmann